Константин Туманов: Туманов, Константин Александрович (1862—1933) — русский генерал-лейтенант.
 Туманов, Константин Арташесович (1920—1957) — советский альпинист.
 Туманов, Константин Павлович (1911 — ?) — советский спортсмен (фехтование, рукопашный бой, хоккей с шайбой).